Мишель Оден (, род. в 3 января 1954 в Алжире) — французский математик, известная исследованиями в области симплектической геометрии, профессор Института перспективных математических исследований (IRMA) Страсбургского университета в 1987—2014 годах, член УЛИПО. Дочь математика Мориса Одена.

В 2009 году награждена Орденом Почётного легиона, который отказалась принимать ввиду того, что президент Николя Саркози не ответил на запрос её матери расследовать убийство Мориса Одена.

Публикации 
 С , Eugène Lerman : Symplectic geometry of integrable Hamiltonian systems (Симплектическая геометрия интегрируемых гамильтоновых систем), Birkhäuser 2003.
 Géométrie (Геометрия), EDP Sciences, 2005
 Hamiltonian systems and their integrability (Гамильтоновы системы и их интегрируемость), AMS, 2008
 Souvenirs sur Sofia Kovalevskaïa (Вспоминая Софью Ковалевскую), Calvage et Mounet, 2008.
 Fatou, Julia, Montel, le Grand Prix des sciences mathématiques de 1918, et après, Springer, 2009
 Une histoire de Jacques Feldbau, Société mathématique de France, collection T, 2010.
 Correspondance entre Henri Cartan et André Weil (1928—1991), Documents Mathématiques 6, SMF, 2011.
 Une vie brève (Короткая жизнь), Gallimard — L’arbalète, 2013, Prix Ève-Delacroix
 Cent vingt et un jours (121 день), Gallimard — L’arbalète, 2014
 Mademoiselle Haas, Gallimard — L’arbalète, 2016
 Comme une rivière bleue, Gallimard, coll. " L’arbalète ", 2017
 Oublier Clémence (Забыть Клеманс), Gallimard, coll. " L’arbalète ", 2018 
 Eugène Varlin, ouvrier relieur 1839—1871 (Эжен Варлен, печатник), Libertalia, 2019

Примечания

Ссылки 
 Страница Мишель Оден на сайте IRMA 
 Страница Мишель Оден на сайте УЛИПО 

Историки математики
Женщины-математики Франции
Математики по алфавиту